Le mot incinération peut faire référence à :
 l'incinération ou crémation de corps : technique funéraire visant à brûler, pour réduire en cendres, le corps d’un être humain mort ;
 L'incinération de déchets : technique de gestion des déchets consistant à les réduire en cendre.